O Museu Municipal Theobaldo Becker é um museu localizado no município de Ibirubá, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

De natureza público-municipal, foi inaugurado em 1986, encontra-se aberto à visitação e o ingresso é gratuito. Sua tipologia é história.

Ver também
 Lista de museus do Brasil

Theobaldo Becker
Museus de história do Brasil
Ibirubá